Il doppio del torneo di tennis Macedonian Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nebojša Đorđević e Aleksandar Kitinov che hanno battuto in finale Georg Blumauer e Emanuel Couto 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Georg Blumauer /  Emanuel Couto (finale)
 Nebojša Đorđević /  Aleksandar Kitinov (Campioni)

 Devin Bowen /  David Roditi (primo turno)
 Jose Frontera /  Martín Rodríguez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 1996